

Romania 
Ulmu, comune del distretto di Brăila
Ulmu, comune del distretto di Călărași

Moldavia 
Ulmu, comune del distretto di Ialoveni
Ulmu, comune del distretto di Rîbnița in Transnistria